Tassili (en berbère : tasili), mot berbère qui désigne des plateaux gréseux au Sahara.
Étymologiquement, Tasili signifie en berbère « plante, faces inférieures du pied » provient de la racine [SL]. Là, la nature topographique de « Tasili n'Ajjer » ayant la forme d’une plante, est bien expliquée par le sens que renferme le mot Tasili.

Ce terme peut désigner : 
 Tassili n'Ajjer.
 Parc culturel du Tassili, parc national en Algérie ; 
 Tassili Airlines, une compagnie charter algérienne ; 
 Tassili II, ferry de la compagnie maritime Algérie Ferries ;  
 Tassili, un album de 2011 du groupe Tinariwen.